Rocablanca (Abella de la Conca), cinglera d'Abella de la Conca (Pallars Jussà) 
 Rocablanca (Alt Àneu), serra situada d'Alt Àneu (Pallars Sobirà)
 Roca Blanca (El Priorat de la Bisbal), muntanya entre els municipis de la Bisbal del Penedès i el Montmell (Baix Penedès)
 Roca Blanca (Espot), cim del municipi d'Espot (Pallars Sobirà)
 Roca Blanca (la Quar), muntanya de la Quar (Berguedà)
 Roca Blanca (la Vall de Boí), cim del municipi de la Vall de Boí (Alta Ribagorça)
 Roca Blanca (Lluçà), muntanya de Lluçà (Osona)
 Roca Blanca (Mas de Barberans), cim del municipi del Mas de Barberans (Montsià)
 Roca Blanca (Roquetes), cim del municipi de Roquetes (Baix Ebre)
 Rocablanca (paratge), paratge prop del poble de la Rua (Abella de la Conca, Pallars Jussà)
 Cinglera de Rocablanca, cinglera del terme municipal de Talamanca (Bages)